Fejtő oder Fejtö ist der Nachname von:

 François Fejtő (1909–2008), französischer Historiker
 Raphaël Fejtö (* 1974),  französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur